Pyhäjärvi (finska "Heliga sjön") kan syfta på:

Finland

Kommuner och orter

Pyhäjärvi – stad i Norra Österbotten, 
Pyhäjärvi, Nylands län – före detta kommun i Nyland, numera ingående i Högfors
Pyhäjärvi, Viborgs län – före detta kommun i Karelen, som avträddes till Sovjetunionen efter andra världskriget
Pyhäjärvi (ort i Finland, Lappland, Östra Lappland) – en ort,

Sjöar
Pyhäjärvi, Satakunta – sjö cirka 80 kilometer norr om Åbo,  (155,19 km²)
Pyhäjärvi (Karelen) – sjö i landskapen Norra Karelen och Södra Karelen i Finland och i Karelska republiken i Ryssland,  (248 km²)
Pyhäjärvi (Norra Österbotten) – sjö i Pyhäjärvi kommun,  (121,79 km²)
Pyhäjärvi (Birkaland) – sjö söder om Tammerfors,  (121,61 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Kouvola, Kymmenedalen) – sjö nära Kouvola,  (61,8 km²)
Pyhäjärvi, Artsjö – sjö i Orimattila i södra Finland, 85 km nordost om Helsingfors,  (12,98 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,90, long 25,97),  (1,14 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,22, long 25,07),  (14,4 ha)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,20, long 23,37),  (37,8 ha)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,78, long 24,62),  (29,5 ha)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,68, long 24,37),  (88,5 ha)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,34, long 28,79),  (75,1 ha)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,06, long 27,22),  (2,63 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,83, long 26,48),  (2,16 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,80, long 28,73),  (1,07 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 66,13, long 29,13),  (2,15 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Kajanaland),  (5,07 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland),  (58,94 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 62,28, long 26,78),  (11,35 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 61,75, long 27,97),  (7,99 km²)
Pyhäjärvi, Ulvsby,  (1,79 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland, lat 61,25, long 25,70),  (65,1 ha)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland, lat 61,17, long 24,70),  (9,49 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland, lat 60,78, long 23,75),  (22,85 km²)
Pyhäjärvi (sjö i Finland, Nyland),  (1,38 km²)

Sverige
Pyhäjärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (2,05 km²)
Pyhäjärvi, by i Övertorneå kommun
Pyhäjärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (11,3 ha)